«To the Sky» (, , ) — песня в исполнении македонской певицы Тияны Дапчевич, с которой она представила Македонию на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Песня была выбрана путём внутреннего отбора, организованного македонским национальным вещателем «MRT», что позволило Тияне представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания.

Список композиций

Примечания 

Песни Северной Македонии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»